Pierre Lévy – francuski socjolog, filozof
 Pierre Lévy – francuski dyplomata, ambasador w Warszawie